О́тто Рудо́льфович Ла́цис (; 22 июня 1934, Москва — 3 ноября 2005, там же) — советский и российский журналист, .

Биография 
Родился 22 июня 1934 года в Москве в семье латышского большевика Рудольфа Лациса, участника гражданской войны в Испании. Вскоре после окончания Второй мировой войны он и его родители приехали в Ригу, где он учился в Рижской средней школе № 22. Окончил факультет журналистики МГУ в 1956 году, затем работал в газете «Советский Сахалин». С 1959 был членом КПСС. Сотрудник редакции «Экономической газеты» (1960—1964).

В 1964—1971 годах — литературный сотрудник, специальный корреспондент, экономический обозреватель газеты «Известия». Защитил кандидатскую диссертацию по теме «О роли рентабельности предприятий в системе экономических рычагов управления производством на различных этапах развития социалистической промышленности» (1970).

В 1971—1975 годах — редактор-консультант, заведующий отделом редакции международного журнала «Проблемы мира и социализма» (г. Прага); владел чешским языком). В 1975 году во время обыска у публициста Лена Карпинского сотрудники КГБ обнаружили рукопись книги Лациса о Сталине. Отто Рудольфович получил «строгий выговор с занесением в учётную карточку члена партии». В результате Лацис покинул журналистику на 11 лет.

В 1975—1986 годах — научный сотрудник, заведующий отделом Института экономики мировой системы социализма АН СССР. В 1980 году защитил докторскую диссертацию «Проблемы развития национальной и международной концентрации производства в странах СЭВ в форме объединений».

В 1987—1991 годах — первый заместитель главного редактора журнала «Коммунист». Принял активное участие в «перестройке», один из главных критиков сталинизма. Член ЦК КПСС (1990—1991).

С 1991 года — политический обозреватель газеты «Известия». В 1993—1996 входил в Президентский совет.

В июне 1997 года Лацис стал членом Совета директоров газеты «Известия»; с августа того же года — политический обозреватель газеты «Новые Известия».

В 2003 году стал заместителем главного редактора новообразованной газеты «Русский курьер». В последний год жизни работал в газете «Московские новости».

Являлся ярким представителем либеральной интеллигенции СССР, благодаря публикациям которого «Известия» стали одной из самых популярных газет в среде интеллигенции. В 1996 году за свою профессиональную деятельность в качестве политического обозревателя газеты был награждён премией Союза журналистов России «Золотое перо России».

Скончался на 72-м году жизни 3 ноября 2005 года, не перенеся последствий автоаварии, в которую попал в сентябре. Похоронен на Марфинском кладбище (Одинцовский район).

Был женат; сын Алексей (род. 1957) — доктор физико-математических наук, спелеолог, дочь Александра (род. 1967) — журналист.

Сочинения

Научные монографии 
 Объединения в странах СЭВ. — М.: Наука, 1978. — 176 с., 2 300 экз.
 Экономическая централизация и централизм управления: Проблемы взаимосвязи. — М.: Наука, 1987.
 Трансформация гуманитарного образования в России. — М., 1995.

Публицистика 
Книги:
 Солнце в доме. — М.: Советская Россия, 1982.
 Искусство сложения. — М.: Советский писатель, 1984. — 336 с., 30 000 экз.
 Выйти из квадрата. — М.: Политиздат, 1989. — 416 с., 100 000 экз.
 Перелом. — М.: Политиздат, 1990. — 400 с., 100 000 экз.
 Неутомимый строитель.
 Что с нами было? Что с нами будет? — М.: Евразия, 1995.
 Тщательно спланированное самоубийство. — 2001.

Примечания 

публицисты
Члены ЦК КПСС
Журналисты по алфавиту
Журналисты СССР
Журналисты России
Выпускники факультета журналистики МГУ
Экономисты СССР
Экономисты России
Журналисты газеты «Известия»
Похороненные в Одинцовском районе
Сотрудники ИЭМСС АН СССР
Персоналии:Сахалинская область
Журналисты газеты «Советский Сахалин»